Tietböhl ist der Familienname von:

 Max Tietböhl (* 1902; † unbekannt), deutscher Politiker (NSDAP)
 Rainer Tietböhl (* 1952), deutscher Landwirt und Verbandsfunktionär